L'edizione 2015-2016 è stata la quarantaquattresima della storia della Coppa Italia di calcio femminile.

La finale si è disputata il 12 giugno 2016 allo Stadio comunale Gino Bozzi di Firenze.

Squadre partecipanti 
Partecipano alla competizione 60 squadre: le 12 di Serie A e le 48 di Serie B.

Serie A

Serie B

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Date

Formula 
Per il quarto anno consecutivo, le squadre di Serie A e quelle di Serie B partono tutte dal primo turno, con l'eccezione del AGSM Verona e del Brescia, rispettivamente campione d'Italia e detentore della Coppa Italia, e dunque impegnate nella Supercoppa italiana, che entreranno in gioco dagli ottavi di finale.

Il tabellone è stato sorteggiato all'inizio della competizione: le cinquantotto squadre partecipanti (12 di Serie A, 48 di Serie B) sono state suddivise in sette quadrangolari ed undici triangolari, con accoppiamenti su base geografica. Le gare del turno preliminare si disputano il 3-4, 10-11 e 24-25 ottobre. Le prime due classificate dei quadrangolari (14 squadre), le vincitrici dei triangolari (10 squadre), più le quattro migliori seconde dei triangolari, vengono ammesse al turno successivo.

A partire dagli ottavi di finale, tutte le gare si disputeranno ad eliminazione diretta, sul campo della squadra che ha giocato in trasferta nel turno precedente, con eventuale sorteggio del campo in caso di condizione uguale per entrambe le squadre.

La finalissima è fissata per il 13 maggio 2016 allo Stadio comunale Gino Bozzi di Firenze.

Fase a gironi 

Il 24 settembre 2015 le società partecipanti alla Coppa Italia sono state suddivise in sette quadrangolari ed undici triangolari, con accoppiamenti su base geografica.

Quadrangolare A

Quadrangolare B

Quadrangolare C

Quadrangolare D

Quadrangolare E

Quadrangolare F

Quadrangolare G

Triangolare A

Triangolare B

Triangolare C

Triangolare D

Triangolare E

Triangolare F

Triangolare G

Triangolare H

Triangolare I

Triangolare L

Fase ad eliminazione diretta 

Si qualificano per la fase ad eliminazione diretta le prime due classificate dei quadrangolari, le vincenti dei triangolari e le quattro migliori seconde dei triangolari.

Gli accoppiamenti sono già definiti dal tabellone principale, eccetto per le quattro migliori seconde dei triangolari, che entrano nel tabellone mediante sorteggio su base geografica.

Sedicesimi di finale 
Le gare si disputeranno domenica 15 novembre 2015 alle 14:30.

Ottavi di finale 
Le gare si disputeranno sabato 27 e domenica 28 febbraio 2016 alle 14.30.

Quarti di finale 
Il sorteggio per definire gli accoppiamenti si è tenuto il 10 marzo 2016.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 marzo 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2016

Semifinali 
Le partite si sono disputate sabato 28 maggio 2016 alle ore 15:00.

Finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni